Carl Lacharité est un poète canadien né à Drummondville (Québec) en 1973. 
Sylvio Lacharité (1914-1983) est un chef d'orchestre, un compositeur et un administrateur canadien.